Worston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Worston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Worston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire